Щербинин — русская фамилия; имеет женскую форму Щербинина.

Известные носители 
 Щербинин, Александр Андреевич (1791—1876) — русский писатель, действительный статский советник.
 Щербинин, Виталий Евгеньевич (1938—2022) — советский учёный-физик.
 
 Щербинин, Дмитрий Николаевич (род. 1989) — российский волейболист.
 Щербинин, Евдоким Алексеевич (1728—1783) — генерал-аншеф, государственный деятель Российской империи в период правления Екатерины II.
 Щербинин, Илья Владимирович (род. 1986) — российский актёр и сценарист.
 
 Щербинин, Николай Антонович (1916—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Щербинин, Сергей Кузьмич (род. 1950) — советский и российский спортсмен и тренер по мотоспорту, заслуженный тренер России.
 Щербинин, Федот Алексеевич (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Щербинин, Юрий Леонидович (1941—2019) — советский и украинский музыковед, музыкальный критик, педагог, фотохудожник.  

 См. также 
  — название ряда населённых пунктов в России.